Pietrangeli puede referirse a:

Personas 
 Antonio Pietrangeli (1919–1968), director de cine italiano
 Nicola Pietrangeli (1933), jugador de tenis retirado de nacionalidad italiana

Localidades 
 Monte San Pietrangeli, localidad y comune italiana de la provincia de Fermo, región de las Marcas